Jason Pominville (né le  à Repentigny, Québec, Canada) est un joueur professionnel canadien et américain de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il a fait partie de l'organisation des Cataractes de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) dès 1999. Il a été repêché par les Sabres de Buffalo au , à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2001. En 2002, il passe professionnel avec les Americans de Rochester en Ligue américaine de hockey. La saison suivante, il joue son premier match en LNH avec les Sabres. À partir de la 2005-2006, il s'impose dans l'équipe. En 2011, il devient capitaine des Sabres. Le , il est échangé au Wild du Minnesota avec un choix de quatrième ronde au repêchage de 2014 en retour de Johan Larsson, Matt Hackett ainsi qu'un choix de première ronde en 2013 et un choix de deuxième ronde en 2014.

Le , il est échangé aux Sabres de Buffalo avec Marco Scandella et un choix de  pour le repêchage d'entrée de 2018 en retour de Tyler Ennis, Marcus Foligno et d'un choix de  de 2018.

Carrière internationale
Il représente l'équipe des États-Unis de hockey sur glace lors des mondiaux 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1998-1999 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ||2||0||0||0||0|| -|| -||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||60||4||17||21||12||13||2||3||5||0
|-
|2000-2001 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||71||46||67||113||24||10||6||6||12||0
|-
|2001-2002 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||66||57||64||121||32||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Americans de Rochester ||LAH ||73||13||21||34||16||3||1||1||2||0
|-
|2003-2004 ||Americans de Rochester ||LAH ||66||34||30||64||30||16||9||10||19||6
|-
|2003-2004||Sabres de Buffalo ||LNH||1||0||0||0||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Americans de Rochester ||LAH ||78||30||38||68||43|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2005-2006 ||Americans de Rochester ||LAH ||18||19||7||26||11|| -||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006||Sabres de Buffalo ||LNH||57||18||12||30||22||18||5||5||10||8
|-
|2006-2007||Sabres de Buffalo ||LNH||82||34||34||68||30||16||4||6||10||0
|-
|2007-2008||Sabres de Buffalo ||LNH||82 ||27 ||53 ||80 ||20|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2008-2009 ||Sabres de Buffalo ||LNH ||82 ||20 ||46 ||66 ||18 || -|| -|| -|| -||-
|-
|2009-2010||Sabres de Buffalo ||LNH||82 || 24 || 38 || 62 || 22 || 6 || 2 || 2 || 4 || 2 
|- 
|2010-2011||Sabres de Buffalo ||LNH|| 73 || 22 || 30 || 52 || 15 || 5 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
|2011-2012||Sabres de Buffalo ||LNH|| 82|| 30|| 43|| 73|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013||Adler Mannheim || DEL || 7|| 5|| 7|| 12|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013||Sabres de Buffalo ||LNH || 37|| 10|| 15|| 25|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Wild du Minnesota ||LNH || 10 || 4 || 5 || 9 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014|| Wild du Minnesota || LNH || 82 || 30 || 30 || 60 || 16 || 13 || 2 || 7 || 9 || 0
|-
|2014-2015 || Wild du Minnesota || LNH || 82 || 18 || 36 || 54 || 8 || 10 || 3 || 3 || 6 || 0
|-
|2015-2016 || Wild du Minnesota || LNH || 75 || 11 || 25 || 36 || 12 || 6 || 4 || 3 || 7 || 6
|-
| 2016-2017 || Wild du Minnesota || LNH || 78 || 13 || 34 || 47 || 4 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2017-2018|| Sabres de Buffalo ||LNH || 82 || 16|| 18|| 34|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Sabres de Buffalo || LNH ||73 || 16 || 15 || 31 || 4 || - || - || - || - || -

|  || 293 || 434 || 727 || 199 || 81 || 21 || 30 || 51 || 18

Au niveau international 

|-
| 2008 || align=left|Championnat du monde || 7 || 2 || 3 || 5 || 0 || align=left|

Références

Naissance en novembre 1982
Naissance à Repentigny (Québec)
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du Wild du Minnesota
Attaquant de hockey sur glace
Personnalité américaine née d'un parent canadien